Callsign se poate referi la:
Callsign (radiodifuziune)
Callsign (aviație)
Callsign (marină)